Johann Jakob Hottinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Hottinger (Theologe) (1652–1735), Schweizer Theologe und Kirchenhistoriker
 Johann Jakob Hottinger (Philologe) (1750–1819), Schweizer Philologe
 Johann Jakob Hottinger (Historiker) (1783–1860), Schweizer Historiker